Абу́ Ха́тим (, отец Хатима) — кунья, часть арабского имени.

Исторические личности 
 Абу Хатим ар-Рази — исламский богослов, мухаддис и хафиз (811—890).
 Ибн Абу Хатим ар-Рази — исламский богослов, сын Абу Хатима ар-Рази.
 Абу Хатим Ахмад ибн Хамдан ар-Рази — персидский философ, исмаилитский проповедник (даи) живший в IX веке.
 Абу Хатим Мухаммад ибн Хиббан — мухаддис, историк (ум. в 965 году).
 Абу Хатим ас-Сиджистани — персидский чтец Корана, языковед-грамматист.
 Абу Хатим аль-Казвини — исламский богослов шафиитской правовой школы, потомок Анаса ибн Малика.
 Абу Хатим Юсуф — имам хариджитов Северной Африки, правитель Тиарета из династии рустамидов(894—907).
 Абу Хатим аль-Музаффар ибн Исмаил аль-Асфизари — математик и механик государства Сельджуков, ученик Омара Хайяма.

XX—XXI век 
 «Абу Хатим» Вафик аз-Заим — сирийский актёр (1960 — 2014).
 Ариф Абу Хатим — журналист, редактор Йеменского информационного агентства.
 Абу Хатим Юсуф ибн Ид аль-Джазаири — салафитский богослов из Йемена.

См. также 
 Хатим